Bust bezeichnet:

 Bust, französische Gemeinde im Département Bas-Rhin
 Boust, französische Gemeinde im Département Moselle

Bust ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Bust (1930–2005), deutscher Musikpädagoge und Komponist
 Lotte Bust (1900–1992), deutsche Politikerin (KPD/SED) und Widerstandskämpferin
 Wilfried Bust, deutscher Kanute